Плазмодий — биологический термин, имеющий несколько значений:
 Плазмодии — род паразитических простейших (Plasmodium) из отряда гемоспоридий типа споровики (апикомплексы), некоторые представители которого вызывают малярию у человека
 многоядерное вегетативное тело плазмодиальных слизевиков
 любая многоядерная клетка, образовавшаяся не путём слияния нескольких клеток, а путём деления ядра исходной одноядерной клетки.

Клетка с многими ядрами, образовавшаяся путём слияния нескольких клеток, называется синцитий.

Употребление этих двух терминов часто неоднозначно, на него влияет традиция. Однако и у плазмодиальных слизевиков, и у плазмодиев рода Plasmodium многоядерные стадии образуются обычно из одной исходной одноядерной клетки, то есть это истинные плазмодии.

Литература 
 Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. М., Мир, 1990

См. также 
 Плазмодии
 Слизевики
 Синцитий

Биологическая терминология